Вейк-ан-Зее 1972 — 34-й международный шахматный турнир, который проходит в 1972 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1972 год в шахматах